Nilstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nilstjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (16 ha)
Arvs-Nilstjärnen, sjö i Vansbro kommun,  (9,47 ha)
Nilstjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Per-Nilstjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Jon-Nilstjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Nicke-Nilstjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 
Nilstjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,

Se även
Nilsatjärn
Nissetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn